Condado de Robertson es el nombre de tres condados en los Estados Unidos;

 Condado de Robertson (Kentucky)
 Condado de Robertson (Tennessee)
 Condado de Robertson (Texas)